Абас I — цар Вірменії
 Абас I — цар Карсу
 Абас I — цар Ташир-Дзорагета

Див. також 
 Абас (значення)